Willem IX van Aquitanië, hertog van Aquitanië en Gascogne, graaf van Poitiers, Toulouse en Rouergue (1086-1126), troubadour
 Willem van Poitiers, graaf van Poitiers (1153-1156)
 Willem IX van Auvergne, graaf van Auvergne (1194-1195)
 Willem IX van Monferrato, markgraaf van Monferrato (1494-1518)
 Willem I van Hessen-Kassel, landgraaf (als Willem IX) en keurvorst van Hessen-Kassel (1785/1803-1821)